De 52e editie van de Belgische wielerwedstrijd Grote Prijs Beeckman-De Caluwé werd verreden op 21 juli 1994. De start en finish vonden plaats in Ninove. De winnaar was Wiebren Veenstra, gevolgd door Ludo Dierckxsens en Patrick De Wael.

Uitslag 

Grote Prijs Beeckman-De Caluwé  Eendagswielerwedstrijd in 1994